Los Reyes ist der Name folgender geographischen Objekte:

in Mexiko:
 Los Reyes (Colima), Ort im Bundesstaat Colima
 Los Reyes (Guerrero), Ort im Bundesstaat Guerrero
 Los Reyes (Hidalgo), Ort im Bundesstaat Hidalgo
 Los Reyes (México), Ort im Bundesstaat Veracruz
 Los Reyes Acaquilpan, Ort im Bundesstaat México
 Los Reyes Acozac, Ort im Bundesstaat México
 Los Reyes de Salgado, Ort im Bundesstaat Michoacán
 Los Reyes de Juárez, Ort im Bundesstaat Puebla
 Los Reyes (Veracruz), Ort im Bundesstaat Veracruz
 Municipio Los Reyes (Michoacán), Verwaltungseinheit im Bundesstaat Michoacán
 Municipio Los Reyes (Veracruz), Verwaltungseinheit im Bundesstaat Veracruz

in Costa Rica:
 Los Reyes (Costa Rica), Ort

in Papua-Neuguinea:
 Los-Reyes-Inseln, Inselgruppe der Provinz Manus

Los Reyes steht für:

 Los Reyes (Telenovela), kolumbianische Telenovela
 José Reyes et Los Reyes, französische Musikgruppe